Данная статья содержит перечень и краткую характеристику индейских народов, населявших Калифорнию (штат США; об индейцах мексиканских штатов Нижняя Калифорния и Южная Нижняя Калифорния см. статью Аридоамерика).

Перечень

См. также 
 Классификация индейцев
 Коренные народы США

Примечания

Литература 
 Sturtevant, William C., general editor and R.F.Heizer, volume editor. Handbook of North American Indians: California. Washington D.C.: Smithsonian Institution.

Народы США